Зенджа́н () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Зенджан. Административный центр — город Зенджан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Зенджанруд (بخش زنجانرود)
 Каре Поштелу (بخش قره‌پشتلو)
Население области на 2006 год составляло 442 728 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Зенджана